Goldfarb ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Goldfarb (* 1947), israelischer Politiker und Knessetabgeordneter
 Charles Goldfarb, US-amerikanischer Programmierer
 Donald Goldfarb (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker
 Laura Goldfarb (* 1984), deutsche Schauspielerin, Theaterregisseurin, Kabarettistin, Tänzerin und Choreographin
 Lyn Goldfarb (* 1950), US-amerikanische Dokumentarfilmerin
 Nomi Goldfarb (1949–2010), israelische Modeschöpferin
 Tatjana Iossifowna Goldfarb (1914–1964), russische klassische Pianistin und Klavierpädagogin
 Tobias Goldfarb (* 1974), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Goldfarbener Glimmerschüppling
 Goldfarbener Rübenaaskäfer